Dubla Lotte  se poate referi la:

 Roman
 1949 Secretul celor două Lotte – romanul scriitrului german Erich Kästner;

 Film
 1950 Dubla Lotte (film din 1950) (Das doppelte Lottchen), regia Josef von Báky;
 1961 Capcană pentru părinți (film din 1961) (The Parent Trap) – Regia David Swift (cu Maureen O'Hara);
 1994 Dubla Lotte (film din 1994) (Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen), regia Joseph Vilsmaier;